Trochosodon är ett släkte av mossdjur. Trochosodon ingår i familjen Biporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Trochosodon